Biteco ist der Künstlername folgender Personen:

 Guilherme Biteco (Guilherme Bitencourt da Silva; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Matheus Biteco (Matheus Bitencourt da Silva; 1995–2016), brasilianischer Fußballspieler